Terrell County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 Terrell County (Georgia)
 Terrell County (Texas)